Partido Conservador (Reino Unido)
 Partido Conservador (Brasil) — existente entre 1836 e 1889
 Partido Conservador (México) — existente entre 1849 e 1867
 Partido Liberal-Conservador — também conhecido como Partido Canovista, Partido Silvelista, Partido Maurista e Partido Datista; existiu em Espanha entre 1876 e 1931
 Partido Conservador da Nicarágua
 Partido Conservador do Canadá
 Partido Conservador do Canadá (histórico) — extinto em 1942, foi o antecessor do Partido Progressivo Conservador do Canadá
 Partido de Ação Nacionalista (Milliyetçi Hareket Partisi) — da Turquia, que se chamou "Partido Conservador" (Muhafazakar Parti) entre 1983 e 1985

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações